María Nikoláyevna de Rusia (en ruso: Мария Николаевна; Palacio Pávlovsk, 18 de agosto de 1819-Tsárskoye Seló, 21 de febrero de 1876) fue hija del zar Nicolás I de Rusia y de Carlota de Prusia, y hermana del emperador Alejandro II de Rusia. Fue duquesa de Leuchtenberg y presidenta de la Academia Imperial de las Artes de San Petersburgo.

Duquesa de Leuchtenberg 

La gran duquesa María Nikoláyevna fue la segunda de los siete hijos de los zares y la hija mayor. Sus padres dedicaron mucho tiempo a la vida de familia, proporcionando una excelente educación para sus hijos.

De forma excepcional, tanto por su posición como por el tiempo, se casó por amor. Ella conoció a su futuro esposo, Maximiliano de Beauharnais, duque de Leuchtenberg, cuando éste fue a San Petersburgo durante las maniobras de la caballería en 1837. Se trataba del hijo mayor de Eugenio de Beauharnais y nieto de la emperatriz Josefina. Un año más tarde hizo una segunda visita a la ciudad, tal como señaló la gran duquesa Olga en su diario: "En cuatro días ha quedado muy claro que Max y María fueron hechos el uno para el otro".

No se trataba de un partido conveniente para la hija de un emperador de Rusia. Maximiliano estaba por debajo del rango de la realeza, ya que solamente tenía derecho al rango de Alteza Serenísima como miembro de una rama secundaria de la Casa de Baviera. También era católico, no ortodoxo, y su propia familia, en particular su madre, la princesa Augusta de Baviera, estaba en contra de este matrimonio.

Además, la familia Bonaparte había sido enemiga acérrima de Rusia. A pesar de todos estos impedimentos, el zar concedió su permiso para el matrimonio con la condición de que su hija no saliera de Rusia para vivir en el extranjero. Como el duque de Leuchtenberg no era miembro de una familia reinante, no se le presentó problemas para residir en San Petersburgo.

La boda tuvo lugar el 2 de julio de 1839 en la capilla del Palacio de Invierno, y el zar elevó a Maximiliano al rango de Alteza Imperial. La pareja permaneció en Rusia, donde sus siete hijos se criaron en el círculo de la familia imperial.

Presidenta de la Academia de las Artes 

Con su compromiso, el zar Nicolás I decidió dotar a María con su propio palacio. Escogió un sitio en el centro de San Petersburgo estratégicamente ubicado frente a la catedral de San Isaac, en la ribera del río Moika. No se escatimaron gastos en la creación de la vivienda de la joven pareja, encargándosele al arquitecto Andrey Stackensnéider, y se colocó lo suficientemente cerca del Palacio de Invierno para que el zar visitase a diario a su hija. El palacio fue terminado a finales de 1844 y se le nombró como el Palacio Mariinsky, en honor a María. Hasta entonces, María, su marido y sus tres hijos habían vivido en el Palacio Vorontzov, a la espera de la finalización de su propia residencia.

La gran duquesa María Nikoláyevna y su marido tenían inclinaciones artísticas y estaban muy implicados en causas benéficas y artísticas. El esposo de María se convirtió en un conocido científico en Rusia, hasta el punto de que en 1843 fue nombrado presidente de la Academia de las Artes. La gran duquesa fue una ávida coleccionista de arte, y tras la muerte de su marido en 1852, lo sustituyó como presidente de la Academia de las Artes. A partir de entonces, María se dedicó a su colección, incluso con mayor ardor.

Segundo matrimonio 

María se casó por segunda vez en 1854, con el conde Grigori Stróganov (1824-1879). Se trataba de una unión morganática y se mantuvo en secreto mientras su padre vivió. El matrimonio oficial no se produjo hasta el 16 de noviembre de 1856, tras la muerte de Nicolás I. Su hermana, Olga, la describió como la de más talento de todos sus hermanos y hermanas juntos, pero que carecía de sentido del deber. 

En 1862, María se instaló en Florencia, en la Villa Quarto, que había pertenecido a Jerónimo Bonaparte, y nombró al pintor y coleccionista Karl Liphard como su asesor. Iban casi a diario a visitar museos, colecciones privadas y anticuarios. En Italia, la gran duquesa mantuvo gran interés en la compra de pinturas, esculturas y mobiliario para completar la renovación de su residencia.

La gran duquesa María sufrió probablemente de venas varicosas o de algún tipo de enfermedad de los huesos, y al final de su vida se había convertido en una inválida. Falleció en San Petersburgo a la edad de 56 años.

Colección de arte 

En su muerte en 1876, las colecciones de arte de María Nikoláyevna se dividen entre sus hijos: el príncipe Nicolás de Leuchtenberg, sus hermanos Eugenio y Jorge, sus hermanas las princesas María de Baden y Eugenia de Oldemburgo, y su media hermana, la condesa Elena Stróganova. En 1884, su hijo, Nicolás, duque de Leuchtenberg, montó una exposición en San Petersburgo en la Academia de Bellas Artes con la colección de la gran duquesa. En 1913 se organizó otra exposición en el Museo Hermitage titulado "Patrimonio de la Gran Duquesa María Nikoláyevna". Después de la revolución, la colección se dispersó y ahora se puede disfrutar en museos de Moscú, San Petersburgo, Viena y los Estados Unidos. 

Tres de los hijos de María y del duque de Leuchtenberg vivieron en el Palacio Mariinsky, hasta 1884, cuando fue vendido a la tesorería para pagar las deudas de la familia. Hoy es la sede de la Asamblea Legislativa de San Petersburgo.

Descendencia 

La gran duquesa María Nikoláyevna tuvo siete hijos con el duque de Leuchtenberg:

 Alejandra (1840-1843), princesa Románovskaya.
 María Maximiliánovna (1841-1914), casada con Guillermo de Baden (1829-1897), hijo menor de Leopoldo, gran duque de Baden. 
 Nicolás Maximiliánovich (1843-1891), cuarto duque de Leuchtenberg.
 Eugenia Maximiliánovna (1845-1925), casada con Alejandro de Oldemburgo (1844-1932). 
 Eugenio Maximiliánovich (1847-1901), quinto duque de Leuchtenberg. Casado con Daria Opotchínina (1845-1870) y después con Zinaída Skóbeleva (1856-1899). 
 Sergio Maximiliánovich (1849-1877), muerto en la guerra ruso-turca. 
 Jorge Maximiliánovich (1852-1912), sexto duque de Leuchtenberg. Casado primero con Teresa de Oldemburgo (1852-1883) y después con Anastasia de Montenegro (1868-1935). 

La gran duquesa María tuvo dos hijos de su segundo matrimonio: 

 Grigori Grigórievich (1857), conde Stróganov. Muerto en la infancia.
 Elena Grigórievna (1861-1908), condesa Stróganova. Casada con Grigori Nikítich Milashévich (1861-1908).

Ancestros 

Romanov
Nobles de Rusia del siglo XIX
Casa de Beauharnais
Damas de la Orden de Luisa
Maria Nikolaevna
Fallecidos en San Petersburgo